Стол — предмет обихода, мебельное изделие, имеющее приподнятую горизонтальную или наклонную поверхность, предназначенную для размещения на ней предметов и (или) для выполнения работ, принятия пищи, игр, рисования, обучения и другой деятельности.

Первые упоминания о столе как предмете мебели встречаются в Древнем Египте и датируются 2650 годом до н. э.

Виды столов 
Широко распространены столы, имеющие прямоугольную крышку и четыре (две или одну центральную) опоры. Существуют также столы с круглыми, треугольными, многоугольными крышками, а также крышками криволинейной формы. Число опор также может быть различным. Существуют также безопорные столы (подвесные, откидные, выдвижные, раскладные и мобильные). Столы могут иметь как горизонтальную крышку, так и наклонную (в том числе с регулируемым наклоном).

Столы могут иметь встроенные ящики и дополнительные поверхности для хранения и размещения различных предметов, в том числе столовые приборы, столешницы, и другие предметы для стола.

Столы могут быть трансформируемыми, например, со складной или раздвижной крышкой (раздвижные столы), иметь другие детали (элементы), путём перемещения которых можно менять её функциональное назначение и (или) размеры. Столы могут изготовляться из дерева, металла, стекла и пластика.

Существуют десятки типов специализированных столов:

 Барный стол (барная стойка)
 Бильярдный стол
 Журнальный столик — низкий стол для формирования зоны отдыха.
 Интерактивный стол — стол, в столешницу которого вмонтирован сенсорный экран, подключенный к компьютеру, что позволяет решать множество задач прямо на столе; внешняя сторона столешницы покрыта калёным стеклом, что позволяет использовать изделие по своему прямому назначению.
 Кофейный стол
 Кухонный стол — рабочая панель на кухне.
 Ломберный столик
 Обеденный стол — стол для принятия пищи.
 Письменный стол — стол для выполнения письменных и других работ.
 Подставка (маленький столик, например, подставка для ног)
 Разделочный стол
 Сервировочный стол — передвижной стол-поднос
 Стол для заседаний
 Стол для машинистки
 Стол для телевизора
 Столик-матрешка — комплект миниатюрных столиков постепенно уменьшающихся размеров, вставляющихся один в другой.
 Туалетный стол — стол с зеркалом и туалетными принадлежностями.
 Стол для компьютера
 Приставной стол — дополнительный к основному.
 Стол-тумба («стол-книжка») — складное мебельное изделие, в разложенном виде, выполняющее функции обеденного стола, в сложенном виде напоминающее тумбу.
 Телефонный стол
 Ученический стол (парта)
 Шахматный стол — стол для игры в шахматы.
 Трельяж (Трюмо) — трёхстворчатое зеркало в сочетании с туалетным столиком.
 Секретер — предмет мебели, тип небольшого шкафа, с ящиками и полками для хранения бумаг.
 Бюро — письменный стол, оснащенный надстройкой над столешницей с полками и ящиками.

Галерея

См. также 

 Верстак — рабочий стол столяра или слесаря
 Дастархан — низкий обеденный стол у восточных народов

Примечания

Литература